Я́нис Ска́бардис (; 27 августа 1987, Кулдига) — латвийский футболист, вратарь. Также является игроком в мини и пляжный футбол.

Биография 
Воспитанник кулдигского футбола, в начале 2005 года Янис Скабардис присоединился к «Венте», в составе которой и дебютировал в Высшей лиге Латвии. После банкротства клуба, Янис Скабардис принял предложение присоединиться к «Вентспилсу».

Летом 2006 года Янис Скабардис перешёл в кекавскую «Ауду», а с сезона 2007 года уже являлся капитаном клуба. 27 ноября 2009 года Янис Скабардис был признан самым ценным игроком «Ауды» сезона 2009 года.

В начале сезона 2011 года «Сконто» арендовал Яниса Скабардиса до конца сезона, в связи с полученной травмой основным вратарём клуба — Каспаром Икстенсом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте УЕФА

Игроки в мини-футбол по алфавиту
Спортсмены нескольких видов спорта
Футболисты Латвии
Игроки в мини-футбол Латвии
Игроки в пляжный футбол Латвии
Игроки сборной Латвии по пляжному футболу
Игроки ФК «Вента» Кулдига
Игроки ФК «Ауда»
Игроки ФК «Спартак» Юрмала
Игроки ФК «Спартак-2» Юрмала